Нью-Сми́рна-Бич () — город в округе Волуша, штат Флорида, США. Расположен в центральной части восточного побережья штата, омываемого водами Атлантического океана. Согласно данным Бюро переписи населения США 2013 года, в городе проживало 23 230 человек. Даунтаун расположен на западной стороне реки . Мост Коронадо-Бич пересекает береговой канал к югу от открытого залива , соединяя материковую часть с пляжем на барьерном острове.

В прилегающих к городу районах предоставляются разнообразные возможности для , включая рыбную ловлю, хождение под парусом, водную прогулку на моторной лодке, игру в гольф и пешеходный туризм. Гости принимают участие во всевозможных водных видах спорта, в том числе плавании, , кайтсёрфинге и сёрфинге. В июле 2009 года Нью-Смирна-Бич занял девятое место в списке «Лучшие города для сёрфинга» по версии журнала «», а в 2012 году журнал «National Geographic» назвал Нью-Смирна-Бич «одним из 20 лучших городов мира для сёрфинга».

История 

В 1768 году на территории будущего города появилось первое поселение европейцев, когда шотландский врач , друг , губернатора Восточной Флориды в 1763—1771 годах, основал колонию Нью-Смирна (), назвав её в честь родного города своего тестя. Он завербовал около 1 300 переселенцев для выращивания конопли, сахарного тростника и индиго, а также для производства рома на своих плантациях на северо-восточном атлантическом побережье Флориды. Большинство колонистов прибыло из Менорки (исторически известной как Минорка), одного из средиземноморских Балеарских островов Испании (с каталонской культурой и говоривших на каталонском языке), а также среди них было около 500 греков. Никто ранее не предпринимал попыток поселить такое большое количество людей зараз в городе Северной Америки.

Хотя в первые несколько лет колония производила довольно большое количество обработанного индиго, бизнес потерпел крах после серьёзных убытков, причиной чему послужили распространяемые насекомыми болезни и набеги индейцев, а также растущая напряжённость, вызванная жестоким обращением с колонистами со стороны Тёрнбулла и его надзирателей. Оставшиеся в живых около 600 человек прошли почти 70 миль на север по Кингс-Роуд, переселившись в Сент-Огастин, где их потомки живут по сегодняшний день.

В 1783 году Восточная и Западная Флорида вернулись к испанцам (см. также Испанская Флорида), и Тёрнбулл оставил свою колонию, перебравшись в Чарлстон (Южная Каролина).

, расположенный на улице имени святого Георгия в Сент-Огастине, посвящён грекам, бывшим среди поселенцев Нью-Смирны. Они являлись первыми греческими православными в Северной Америке.

Вплоть до XIX века в Центральной Флориде проживало малое количество белых поселенцев, и она часто подвергалась набегам индейцев семинолов, пытавшихся защитить собственную территорию. В ходе Семинольских войн армия Соединённых Штатов Америки вела борьбу против них, однако аборигены никогда не были полностью вытеснены.

В 1860-х годах, во время гражданской войны в США, «Каменная пристань» Нью-Смирны подверглась обстрелу с канонерских лодок Союза.

В 1887 году, когда Нью-Смирна получила статус города, численность её населения составляла 150 жителей.

В 1892 году промышленник Генри Флаглер оказал содействие развитию города через свою железнодорожную компанию, что привело к стремительному росту численности местного населения. Его экономика выросла благодаря появлению и развитию индустрии туризма в дополнение к  и производству цитрусовых культур.

В 1920-х годах, когда в США действовал «сухой закон», город и его речные острова были популярными местами нелегального изготовления спиртных напитков среди бутлегеров, прибывших с Багамских островов через залив Москито (сегодня залив Понсе де Леон).

В 1947 году город получил название Нью-Смирна-Бич после того как в его состав была включена приморская община Коронадо-Бич. Сегодня это , в котором проживает более 20 000 постоянных жителей.

Как и Сент-Огастин, основанный испанцами, Нью-Смирна находилась под властью четырёх «флагов»: британцев, испанцев, Соединённых Штатов (с 1821 года, с ратификацией договора Адамса-Ониса) и гюйса Конфедерации. После окончания Гражданской войны в 1865 году город вместе с Флоридой вернулся в состав Соединённых Штатов.

Физико-географическая характеристика

География 
Согласно Бюро переписи населения США, Нью-Смирна-Бич имеет общую площадь 98,0 кв. км, из которых 89,7 км² приходится на сушу, а 0,8 км² (8,46 %) — на водное пространство. Граничит с городом  на северо-западе, неинкорпорированным округом Волуша на севере, статистически обособленной местностью Самсула-Спрус-Крик на западе, городом , неинкорпорированной общиной  и национальным побережьем Канаверал на юге. Омываемый на востоке Атлантическим океаном, Нью-Смирна-Бич стоит на реке Индиан. С другими регионами штата связан через межштатную автомагистраль I-95, шоссе US 1,  SR 44 и SR 442.

Климат 

Как и на всей территории Флориды к северу от озера Окичоби, климат Нью-Смирна-Бич является cубтропическим океаническим (Cfa по классификации климатов Кёппена), характеризующийся жарким, влажным летом и мягкими, в основном сухими зимами.

Сезон дождей длится с мая по октябрь, а сухой сезон — с ноября по апрель.

За 250-летнюю историю города в нём зафиксировано всего три снегопада.

Лето длинное и жаркое, с частыми сильными грозами во второй половине дня. Центральная Флорида является «столицей молний» Северной Америки.

Зимы умеренные с частым ясным небом и сухой погодой.

Среди метеорологических опасных явлений в Нью-Смирне наблюдаются ураганы с июня по ноябрь.

Население 

По данным переписи населения 2010 года, в городе проживало 22 464 человека, 6 322 семьи и насчитывалось 11 074 домохозяйства. Плотность населения была равна 279,5 жителям на кв. км, количество жилищных единиц было равно 491,9 со средней плотностью застройки 189,9 на кв. км. Расовый состав был представлен 90,8 % белых американцев, 5,9 % афроамериканцев, 0,3 % коренных американцев, 1,1 % американцев азиатского происхождения и 0,5 % представителей других рас, а также 1,4 % смешанной расы. 2,8 % от общего числа населения составляли испанцы или латиноамериканцы.

Из 11 074 домохозяйств в 14,8 % проживали дети в возрасте до 18 лет, 44,1 % составляли проживающие вместе супружеские пары, 9,4 % — домохозяйки без супругов и 42,9 % — несемейные домохозяйства. Около 35,3 % всех домохозяйств состояли из отдельных лиц, а 18,2 % — живущих в одиночестве пожилых людей в возрасте от 65 лет и старше. Средний размер домохозяйства составлял 2,01, а средний размер семьи — 2,54 человека.

13,9 % от общего числа населения составляли жители в возрасте до 18 лет, 3,6 % — от 20 до 24 лет, 17,9 % — от 25 до 44 лет, 31,3 % — от 45 до 64 лет и 31,6 % — от 65 лет и старше. Средний возраст был равен 54,3 годам. Гендерный состав был представлен 52,1 % женщин и 47,9 % мужчин.

Средний показатель доходов на домохозяйство составлял 49 625 долларов, а на семью — 62 267 долларов. Мужчины имели средний доход 38 132 доллара, а женщины — 32 087 долларов. Доход на душу населения был равен 31 013 долларам. Около 10,9 % семей и 13,0 % от общего числа населения жили ниже черты бедности, в том числе 21,9 % из них моложе 18 лет и 8,3 % — в возрасте от 65 лет и старше.

Население продолжает увеличиваться благодаря строительству новых кондоминиумов.

Культура 

В городе расположен .

Входит в список «Лучшие малые города Америки в сфере искусства».

Нападения акул 
Согласно исследованиям глобальной базы данных по нападениям акул «» при поддержке Флоридского университета, в округе Волуша было зарегистрировано самое большое число подтверждённых укусов акул в мире. Эксперты из университета упомянули округ как имеющий «печальную славу столицы мира по укусам акул». Эта тенденция сохранялась и в 2008 году, в течение которого город побил свой собственный рекорд с 24 акульими укусами.

В июне 2011 года фотографу газеты «Orlando Sentinel» удалось зафиксировать момент перепрыгивания через сёрфера 1,2-метровой короткопёрой серой акулы.

18 сентября 2016 года акулы в течение нескольких часов напали на трёх разных сёрферов на одном и том же пляже.

Галерея изображений

Примечания

Источники 
 Grange, Roger. «Saving Eighteenth-Century New Smyrnea: Public Archaeology in Action.» Present Pasts vol 3 #1 (2011). online 
 Panagopoulos, Epaminondas P. «The Background of the Greek Settlers in the New Smyrna Colony.» Florida Historical Quarterly 35.2 (1956): 95-115. in JSTOR
 Panagopoulos, Epaminondas P. New Smyrna: An Eighteenth Century Greek Odyssey (University of Florida Press, 1966)

Ссылки 
 Официальный веб-сайт 
 New Smyrna Beach Public Library 
 New Smyrna Beach Museum of History 
 Atlantic Center for the Arts 
 New Smyrna Beach Area Visitors Bureau 
 A History of Central Florida Podcast  — European Earthenware , St. Benedict Medal , Print Culture 

Города Флориды
Населённые пункты, основанные в 1768 году
Пляжи США
Культура американских греков во Флориде
Города округа Волуша